Als Europameisterschaft 1950 oder EM 1950 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1950 stattfanden:

 Dreiband-Europameisterschaft 1950 in Amsterdam (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1950 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1950 in London (Großbritannien)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1950 in Oslo (Norwegen)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1950 in Helsinki (Finnland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1950 in Paris (Frankreich)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel (Belgien)
 Ruder-Europameisterschaften 1950 in Mailand (Italien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1950 in Wien (Österreich)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1950 in Sofia (Bulgarien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1950 in Sofia (Bulgarien)
 Wasserball-Europameisterschaft 1950 in Wien (Österreich)

!
1950